czarnogłówka – gatunek sikory
 owca czarnogłówka – rasa owiec